Velika nagrada Brazilije 2001 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 1. aprila 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:13,780
|
|-
! 2
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:14,090
| +0,310
|-
! 3
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:14,122
| +0,342
|-
! 4
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:14,165
| +0,385
|-
! 5
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:14,178
| +0,398
|-
! 6
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:14,191
| +0,411
|-
! 7
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:14,630
| +0,850
|-
! 8
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 1:14,633
| +0,853
|-
! 9
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:14,810
| +1,030
|-
! 10
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:14,924
| +1,144
|-
! 11
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:15,046
| +1,266
|-
! 12
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:15,182
| +1,402
|-
! 13
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:15,192
| +1,412
|-
! 14
| 19
|  Luciano Burti
| Jaguar-Ford
| 1:15,371
| +1,591
|-
! 15
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:15,437
| +1,657
|-
! 16
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:15,657
| +1,877
|-
! 17
| 14
|  Jos Verstappen 
| Arrows-Asiatech
| 1:15,704
| +1,924
|-
! 18
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:16,175
| +2,395
|-
! 19
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:16,184
| +2,404
|-
! 20
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:16,229
| +2,449
|-
! 21
| 23
|  Gaston Mazzacane
| Prost-Acer
| 1:16,520
| +2,740
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European 
| 1:16,784
| +3,004
|}

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 71
| 1:39:00,834
| 5
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 71
| + 16,164 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 70
| +1 krog
| 9
| 4
|-
! 4
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 70
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 70
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 70
| +1 krog
| 18
| 1
|-
! 7
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 70
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 70
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 68
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! 10
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 64
| +7 krogov
| 20
|  
|-
! 11
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 63
| El. sistem
| 8
|  
|-
! Ods
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 55
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 54
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 23
|  Gastón Mazzacane
| Prost-Acer
| 54
| Sklopka
| 21
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 52
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 38
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 37
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 19
|  Luciano Burti
| Jaguar-Cosworth
| 30
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 25
| El. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 15
| Hidravlika
| 16
|  
|-
! Ods
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 2
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 0
| Ugasnil
| 3
|  
|}

Opombe 
V prvem krogu je na stezo zapeljal varnostni avtomobil, saj je Mika Häkkinen zaradi problemov z menjalnikom obtičal na štartnem položaju. Williamsov novinec Juan Pablo Montoya, navajen letečih štartov po dveh sezonah v ameriškem prvenstvu Champ Car, je po vrnitvi varnostnega avtomobila v bokse napadel aktualnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja in prevzel vodstvo.

Montoya je v 38. krogu že imel prednost tridesetih sekund pred Schumacherjem. Ko je za krog prehiteval Arrowsovega dirkača Josa Verstappna, je ta prepozno zaviral in trčil v zadnji del njegovega dirkalnika. Oba voznika sta takoj odstopila.

Nick Heidfeld je v Sauberjevem dirkalniku dosegel tretje mesto in svojo prvo uvrstitev na stopničke, kljub temu, da sta ga zmagovalec David Coulthard in drugouvrščeni Michael Schumacher že prehitela za krog.

Formula 1 sezona 2001
2001